Ясно́в — русская фамилия. Известные носители:
 Яснов, Иван Макарович (1924—1946) — Герой Советского Союза.